Jorge Mendonça ist der Name folgender Personen:

* Jorge Alberto Mendonça (* 1938), portugiesisch-angolanischer Fußballspieler
 Jorge Pinto Mendonça (1954–2006), brasilianischer Fußballspieler